Demostrat, orador i demagog atenenc 
 Demostrat, ambaixador atenenc
 Demostrat, poeta grec
 Demostrat, senador i escriptor grecoromà
 Demostrat d'Apamea, escriptor grecoromà